Bibelkritik steht für:

 Historisch-kritische Methode (Theologie) der Bibelexegese
 Kontroversen um die Bibel

Siehe auch:
 Geschichte der modernen Bibelkritik